Брезине могу бити:

 Брезине (Липик), насељено место у саставу града Липика, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Брезине (Фаркашевац), насељено место у општини Фаркашевац, Загребачка жупанија, Република Хрватска

Види још 
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)